Valkenburg kent geen echte grotten, maar enkel ondergrondse groeves (Limburgse mergelgroeven), te weten:

Gemeentegrot, grot te Valkenburg aan de Geul, aan de Cauberg. Met onder meer een  atoomschuilkelder
Fluweelengrot, grot te Valkenburg aan de Geul
Grottenaquarium Valkenburg, aquarium in grotten te Valkenburg aan de Geul
Romeinse Katakomben (Valkenburg), een replica van de christelijke onderaardse begraafplaatsen in Rome, te Valkenburg aan de Geul 
Ackermansgroeve
Modelsteenkolenmijn Valkenburg, model van een steenkolenmijn.
MergelRijk
Geulhemmergroeve, groeve met grotwoningen te Valkenburg aan de Geul. 
Vuursteenmijnen van Valkenburg, prehistorische vuursteenmijnen.